Хънтър може да се отнася за:

 Ким Хънтър (1922 – 2002), американска актриса
 Хънтър Томпсън (1937 – 2005), американски журналист и писател
 Норман Хънтър (р. 1943), английски футболист
 Пол Хънтър (1978 – 2006), английски играч на снукър
 Холи Хънтър (р. 1958), американска актриса
 Хънтър Тайло (р. 1962), американска актриса
 Ники Хънтър (р. 1979), американска актриса
 Хънтър, канадски остров
 Хънтър, остров на Нова Каледония